Banany w piżamach (ang. Bananas in Pyjamas, 1992-2002, 2011-2013) – australijski serial animowany nadawany przez stację ABC1 od 20 lipca 1992 roku do 30 lipca 2002 roku. Po dziewięciu latach nieobecności została wznowiona 2 maja 2011 roku na kanale ABC2 w nowej wersji trójwymiarowej CGI, który był emitowany do 2 lipca 2013 roku. W Polsce premiery serialu odbyły się 12 października 2011 roku w Boomerangu w bloku Cartoonito. Po likwidacji pasma, serial został przeniesiony na ogólny kanał.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach dwóch bananów, którzy wraz z trzema pluszowymi misiami – Amy, Lulu i Morgan oraz szczurem w kapeluszu przeżywają niesamowite przygody.

Obsada 
 Ken Radley – Pierwszy
 Nicky Opolski – Drugi
 Mary-Ann Henshaw – Amy
 Taylor Owynns – Lulu
 Jeremy Scrivener – Morgan
 Karina Kelly – Narrator
i inni

Wersja polska 
Wersja polska: Studio Genetix Film Factory
Reżyseria:
 Anna Apostolakis-Gluzińska (odc. 1-52, 105-156),
 Dobrosława Bałazy (odc. 53-104)
Dialogi polskie:
 Joanna Kuryłko (odc. 1-27, 29-40, 53-156),
 Krzysztof Pieszak (odc. 28, 41-52)
Realizacja dźwięku:
 Zdzisław Zieliński (odc. 1-26),
 Anna Żarnecka-Wójcik (odc. 27-156),
 Jakub Jęczmionka (odc. 53-156)
Organizacja produkcji:
 Róża Zielińska i Agnieszka Sokół (odc. 1-26),
 Elżbieta Kręciejewska (odc. 27-52),
 Natalia Siwicka (odc. 27-156),
 Joanna Kowalik (odc. 105-156)
Wystąpili:
 Tomasz Kozłowicz – Pierwszy
 Wojciech Brzeziński – Drugi
 Tomasz Borkowski – Szczurek (odc. 1-104, 131-156)
 Joanna Pach – Amy
 Beata Wyrąbkiewicz – Lulu
 Tomasz Steciuk – Morgan
 Cezary Kwieciński – Bernard (odc. 1-104)
 Jarosław Domin – Charlie
 Julia Kołakowska – Topsy
 Waldemar Barwiński – Szczurek (odc. 105-130)
 Wojciech Słupiński – Bernard (odc. 105-156)
 Przemysław Stippa – Pedro
i inni

Lektor: Andrzej Leszczyński

Spis odcinków 

Australijskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1992
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Programy telewizji Nickelodeon
Programy telewizji Australian Broadcasting Corporation